ФК Хегелманн () је литвански фудбалски клуб из Каунас. Тренутно се такмичи у А лиги Литваније.

Историја 
Клуб је основан 2009. године.

Успеси

Национални 
 Прва лига:
 Првак (0): 

 Куп Литваније:
 Победник (0): 
 Финалиста (0):

Сезоне (2014.—...)

Референце

Спољашње везе 

 
 alyga.lt

Хегелманн